żeleźniak – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych
 Żeleźniak – szczyt w Masywie Śnieżnika
 Żeleźniak – szczyt w Górach Kaczawskich
 Żeleźniak – wzniesienie w Kotlinie Jeleniogórskiej
 Żeleźniak – żleb opadający na Polanę Pisaną w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach
 Żeleźniak – żleb opadający na Wyżnią Kirę Miętusią w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach